Burkville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Burkville (Alabama)
 Burkville (Massachusetts)

Siehe auch:
 Burkeville